Miranda del Castañar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Miranda del Castañar (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Miranda del Castañar (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar